Breaza de Sus se poate referi la:
Breaza de Sus, Prahova	
Breaza de Sus, Suceava

Toponime românești